Францу́зские револю́ции — название ряда коренных, не всегда быстрых, переворотов в государственном и общественном строе Франции в конце XVIII и в XIX веках.
 
В российской историографии традиционно к французским революциям относятся:
 Великая французская революция 1789—1799 годов, ликвидировавшая абсолютизм, затем установившая республику.
 Июльская революция 1830 года, приведшая к свержению короля Карла X и восхождению на престол Луи-Филиппа I.
 Февральская революция 1848 года, приведшая к свержению короля Луи-Филиппа I и установлению Второй республики.
 Сентябрьская революция 1870 года, приведшая к созданию Третьей республики.

В культуре 

 Французская революция (фильм) — кинофильм 1988 года.
Французская революция (поэма) —  поэма Уильяма Блейка, написанная в 1791 году.